Dainik Statesman, Bengaalse krant in India 
 The Statesman, Engelstalige krant in India 
 The New Statesman, Britse sitcom
 New Statesman, Brits tijdschrift
 Holden Caprice/Statesman, Australisch automerk

Wikipedia:Doorverwijspagina